Бесконе́чная исто́рия:

 Бесконечная история — детская повесть немецкого писателя Михаэля Энде, написанная в 1979 году.
 Бесконечная история (фильм) — фильм, снятый в 1984 году компанией Warner Brothers по мотивам первой половины книги немецкого писателя Михаэля Энде.
 Бесконечная история 2 — экранизация 1990 года второй половины сказки «Бесконечная история», Михаэля Энде.
 Бесконечная история 3 — последняя часть трилогии 1994 года. Единственный фильм трилогии, сюжет которого не основан на книге Михаэля Энде (связан с книгой только общими героями).
  — мультсериал, состоящий из 26 серий, вышел в 1995—1996 годах.
  — сериал 2001 года, состоящий из 4 эпизодов (в британской версии — 13 эпизодов).
  — PC игра 2001 года.